Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of California 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Pam Shriver 6–1, 3–6, 7–6(5).

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura (quarti di finale)

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Pam Shriver (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of California 1982